In 1907/08 werd het negende Bremer voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond, dat het overnam van de Bremer voetbalbond. Bremer SC 1891 werd kampioen. De club was niet rechtstreeks geplaatst voor Noord-Duitse eindronde, maar moest nog eerst langs de kampioen van Bremerhaven, die ze ook versloegen.  In de eindronde versloeg de club eerst Marine SC Wilhelmshaven en verloor dan van Eintracht Braunschweig.

Eindstand

Play-off voor de Noord-Duitse eindronde
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie.de

Bremer voetbalkampioenschap

Duits competitievoetbal 1907/08